Brough hace referencia a:

Escocia 
 Brough (Orcadas)
 Brough (Highland)

Islas Shetland 
 Brough (norte Mainland)
 Brough (media Mainland)
 Brough (norte Yell)
 Brough (sur Yell)
 Brough (Whalsay)

Inglaterra 
 Brough (Cumbria)
 Brough (Derbyshire)
 Brough (Nottinghamshire)
 Brough (Yorkshire del Este)